Chris Cain kan verwijzen naar:

 Chris Cain (bluesmuzikant), een Amerikaanse bluesgitarist en -zanger.
 Chris Cain (bassist), de bassist van de groep We Are Scientists.